Мост Юзефа Пилсудского — название мостов в Польше.

 Мост Юзефа Пилсудского () — мост через Вислу в Кракове.
 Мост Юзефа Пилсудского () — мост через реку Дунаец в Кросценко-над-Дунайцем.
 Мост Юзефа Пилсудского () — мост через Вислу в Новы-Двур-Мазовецки.
 Мост Юзефа Пилсудского () — мост через Дунаец в Новы-Сонч.
 Мост Юзефа Пилсудского () — мост через Вислу в Торуне.